Hurra, wir leben noch ist der Name
 eines Romans des österreichischen Autors Johannes Mario Simmel, siehe Hurra, wir leben noch (Roman)
 eines Liedes der Sängerin Milva, siehe Hurra, wir leben noch (Lied)